Анатолий Пономарёв:
 Пономарёв, Анатолий Андреевич (1932—1995) — советский моряк, капитан дальнего плавания, кавалер ордена Ленина.
 Пономарёв, Анатолий Дмитриевич (род. 1940) — советский сварщик-рационализатор производства в системе атомной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Пономарёв, Анатолий Игоревич (род. 1982) — азербайджанский футболист, нападающий.